Могг, Фил (род. 1948) — британский певец, один из основателей хард-рок-группы UFO.
 Рис-Могг, Джейкоб (род. 1969) — британский политик.